Портсмут има више значења:
 Портсмут
 Портсмут (Ајова)
 Портсмут (Вирџинија)
 Портсмут (Њу Хемпшир)
 Портсмут (Охајо)